Tournoi de Hambourg 1988 peut faire référence à:
 Tournoi de tennis de Hambourg (WTA 1988)
 Tournoi de Hambourg 1988 (ATP)